Водные горки — популярный аттракцион в аквапарках. С помощью насосов в верхнюю часть горки подаётся вода, которая значительно ускоряет скольжение посетителя аттракциона. Внизу горка упирается в бассейн, куда осуществляется приводнение. Водные горки бывают разных видов в зависимости от их протяжённости и формы.

Рекорды 
Самой длинной горкой считается временная горка в Ваймауку (Новая Зеландия) длиной 650 м. Её установили в феврале 2013 года. По утверждениям создателей горки, предыдущая водная горка-рекордсмен имела длину около 350 метров. Следующая по величине — горка в Коста-Рике, длина которой составляет 400 метров. Самой длинной водной горкой для нескольких человек является горка Мамонт, длиной 537 метров, она находится в городе Санта-Клаусе, штат Индиана.

Самой высокой горкой в мире является Insano в бразильском аквапарке Beach Park, её высота 41 метр.

См. также 

 Аквапарк
 Детская горка

Аттракционы